Station Appleby (Engeland), een station van National Rail in Appleby-in-Westmorland, Eden in Engeland
 Station Appleby (Nieuw-Zeeland), een spoorwegstation in Tasman, Nieuw-Zeeland